NGC 858-1, een balkspiraalstelsel in het sterrenbeeld Walvis
 NGC 858-2, een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Walvis